Бижа — топоним:
 Бижа — гора в Чойском районе Республики Алтай (Россия);
 Бижа — село в Андрупенской волости Краславского края Латвии;
 Бижа — одно из названий озера Бижас в Лудзенском крае Латвии;
 Бижа — одно из названий озера Бижас в Краславском крае Латвии.